El príncipe Guillermo de Luxemburgo (en francés: Guillaume Jean Joseph Marie; 11 de noviembre de 1981, Ciudad de Luxemburgo, Luxemburgo) es el primogénito del gran duque Enrique de Luxemburgo y de la gran duquesa consorte María Teresa y, por tal motivo, heredero al trono del Gran Ducado de Luxemburgo y el primero en la línea de sucesión.

Biografía

Nacimiento 
Nació el 11 de noviembre de 1981 en la Ciudad de Luxemburgo.

Bautismo 
Sus padrinos de bautismo fueron sus tíos paternos, la princesa María Astrid de Luxemburgo y el príncipe Guillermo de Luxemburgo, de quien tomo su nombre.

Familia 
A través de su padre, es descendiente de muchas familias reales europeas, que incluyen; Bélgica, Países Bajos, Suecia, Austria, Liechtenstein, Portugal y España.

Por parte de su madre, cubana de nacimiento, desciende de la adinerada familia Mestre propietarios de diversos negocios y finanzas en Sudamérica, Suiza y Estados Unidos.

Educación 
Cursó estudios primarios y secundarios en su país, pero completó su formación en Francia y Suiza. 

En 2001 comenzó su preparación militar en la Real Academia de Sandhurst.

Aficiones 
Guillermo es aficionado a la música, tanto moderna como clásica, y sabe tocar el violín y la guitarra, instrumento que también toca su madre. También le gusta leer libros de historia y el tenis, la natación y el esquí, deportes que suele practicar a menudo.

Matrimonio y descendencia

Compromiso 
En 2012 el primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, anuncia que el gran duque Guillermo le ha comunicado su compromiso con una aristócrata belga, la condesa Estefanía de Lannoy.

Boda 
La pareja contrajo matrimonio civil el día 19 de octubre de 2012 en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de la ciudad de Luxemburgo. A partir de su enlace matrimonial religioso el día 20 de octubre de 2012 en la Catedral de Santa María de Luxemburgo, la pareja reside en Colmar-Berg, la residencia oficial de los grandes duques.

Descendencia 
El 6 de diciembre de 2019, la corte luxemburguesa anunció que la gran duquesa heredera Estefanía estaba embarazada de su primer hijo y que se esperaba que el bebé naciera en mayo de 2020.

El 10 de mayo de 2020 la pareja le dio la bienvenida a su primogénito, Carlos de Luxemburgo. 

El 29 de septiembre de 2022 se hizo público que esperaban su segundo hijo para el mes de abril de 2023.

Heredero de Luxemburgo 
Su padre, Enrique de Luxemburgo accedió al trono en el año 2000 tras la abdicación de su progenitor. Juan, Gran Duque de Luxemburgo, renunció al trono y convirtió a su hijo en el jefe de Estado más joven de Europa, el primer reinante nacido después de la II Guerra Mundial. Su coronación fue la primera del milenio. 

Preside el consejo de administración de la Fundación Kräizbierg, a favor de las personas discapacitadas, y es presidente de honor del Consejo de Desarrollo Económico.

Otros datos 
 A finales de 2018 el matrimonio se muda a Londres.
 Es el padrino de bautismo de su hermano menor, el príncipe Sebastián de Luxemburgo, el príncipe Manuel de Bélgica, la princesa Ariadna de los Países Bajos, de su sobrino el príncipe Noé de Nassau, y de su primo el príncipe Pablo Luis de Nassau.

Títulos y tratamientos 
 11 de noviembre de 1981 – 28 de julio de 1986: Su Alteza Real, el príncipe Guillermo de Luxemburgo, príncipe de Nassau, príncipe de Borbón-Parma.
 28 de julio de 1986 – 7 de octubre de 2000: Su Alteza Real, el príncipe Guillermo de Luxemburgo, príncipe de Borbón-Parma.
 7 de octubre de 2000 – presente: Su Alteza Real, el gran duque heredero de Luxemburgo.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas luxemburguesas 
  Caballero de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau (11/11/1981).
  Caballero Gran Cruz de la Orden de Adolfo de Nassau (11/11/1999).
  Caballero Gran Cruz de la Orden de la Corona de Roble (23/06/2012).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Gran Oficial de la Orden de la Doble Cruz Blanca ( República Eslovaca, 07/09/2005).
  Caballero Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana ( República Italiana, 30/01/2009).
  Caballero Gran Cruz de la Orden de Orange-Nassau ( Reino de los Países Bajos, 21/03/2012).
 Medalla Conmemorativa de la Investidura del rey Guillermo Alejandro (Reino de los Países Bajos, 27/04/2013).
  Caballero Gran Cruz de la Orden de Avis ( República Portuguesa, 23/05/2017).
  Caballero Gran Cruz de la Orden de la Corona ( Reino de Bélgica, 15/10/2019).
 Medalla de la Real Academia Militar de Sandhurst ( Reino Unido, 22/09/2020).
  Comendador de la Orden Nacional del León ( República del Senegal, 24/02/2023).

Ancestros

Enlaces externos

Referencias

Referencias 

Casa de Nassau-Weilburg
Príncipes herederos
Príncipes de Luxemburgo
Caballeros de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
Grandes cruces de la Orden de Adolfo de Nassau
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Roble
Grandes oficiales de la Orden de la Doble Cruz Blanca
Caballeros grandes cruces de la Orden al Mérito de la República Italiana
Caballeros grandes cruces de la Orden de Orange-Nassau
Nacidos en Luxemburgo (ciudad)